

Топоніми 
 Ведмежий — підводний вулкан (-1100 м) у підводних горах Нова Англія, біля узбережжя штату Массачусетс США, в Атлантичному океані.
 Ведмежий — річка, права притока Колодниці (Україна).
 Ведмежий — річка, права притока Ковсуга (Україна).
 Ведмежий — струмок, ліва притока річки Лючки (Україна).
 Ведмежий — хутір (Харківська область, Україна).
 Медвежий — півострів на північному сході острова Ітуруп (Росія).
 Медвежий — село в Україні, в Хустському районі Закарпатської області.

Див. також 
 Медвежа
 Ведмеже
 Ведмежий острів